Anastasiia Chetverikova (; Kherson, 13 de abril de 1998) é uma canoísta ucraniana, medalhista olímpica.

Carreira 

Chetverikova conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 em Tóquio na prova de C-2 500 m feminino, ao lado de Liudmyla Luzan, com o tempo de 1:57.499 minuto.

Canoístas olímpicos da Ucrânia
Canoístas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020
Naturais de Kherson